PSD puede referirse a:

Ciencia y Tecnología
 PSD, siglas de Densidad Espectral de Potencia (en inglés: Power Spectral Density)
 .psd, extensión de archivo del software Adobe Photoshop.

Política
  PSD, acrónimo del Partido Social Democrático de Brasil.
  PSD, acrónimo del Partido Socialdemócrata de México.
  PSD, acrónimo del Partido Social Demócrata de Portugal.
  PSD, acrónimo del extinto Partido Social Demócrata de España.
  PSD o PPSD, acrónimo del Partido Progreso Social Democrático.

Geografía y divisiones territoriales
  PSD, acrónimo del Distrito Escolar de la Ciudad de Pontiac (en inglés: Pontiac School District).

Otros 
 Partido Socialdemócrata
 Partido Socialista Democrático